Kremnitz steht für:

 Kremnitz, Ortslage in Berlin mit dem Kremnitz-Ufer zwischen Kohlhasenbrück und Albrechts Teerofen
 Kremnitz, deutscher Name von Kremnica, Stadt im Banskobystrický kraj, Okres Žiar nad Hronom, Region Pohronie, Slowakei
 Kremnitz (Kronach), linker Zufluss der Kronach in Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Kremnitz ist der Name folgender Personen:
 Ernst Kremnitz (1859–1908), deutscher Unternehmer
 Max Kremnitz (1844–1902), preußischer Generalmajor
 Mite Kremnitz (1852–1916), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Kremitz
 Kremnitzbach, rechter Zufluss der Pielach bei Pfaffing, Gemeinde Hafnerbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Krenitz